It’s Alright steht für:

 It’s Alright (I See Rainbows), Solo-Studioalbum von Yoko Ono (1982)
 It’s Alright (East-17-Lied), Lied der britischen Pop-Band East 17 (1993)
 It’s Alright (Ricky-Martin-Lied), Lied von Ricky Martin (2006)